Pouzol peut faire référence à :
Henri Pouzol (1914-2000), poète français ;
Michel Pouzol (né en 1962), homme politique français ;
Pouzol, commune française du Puy-de-Dôme.

Voir aussi
 ;
Pouzols (commune française située dans le département de l'Hérault) arrondissement de Lodève;
Pouzolles (commune française située dans le département de l'Hérault), arrondissement de Béziers;
Pouzzoles ville située en bord de mer, immédiatement à l'ouest de Naples en Campanie (Italie).

Homonymie de patronyme